Пы́лва () — волость в Эстонии в составе уезда Пылвамаа.

Географическое положение 
Расположена на юго-востоке Эстонии, в области волнистых возвышенностей, разделённых древними долинами. На западе граничит с волостью Канепи, на востоке — с волостью Ряпина, на севере — с волостью Кастре, на юге — с волостью Выру. 

В волости находится одна из самых известных природных достопримечательностей Эстонии — Таэваскода, а также 17 областей природоохранной сети Натура 2000. 

На территории волости расположены 37 природных озёр, из них самые крупные — Пылва (35,9 га), Ароярв (28,7 га) и Тилси Пиккъярв (24,8 га), и 7 рек: Ахья, Леэви, Лутсу, Луутсна, Мыра, Порийыги и Орайыги. 

Площадь волости — 705,98 км2, плотность населения в 2021 году составила 19 человек на 1 км2.

Расстояние от города Пылва, административного центра волости, до Таллина по шоссе составляет 231 км.

История 
Волость Пылва образована 22 октября 2017 года в результате административно-территориальной реформы путём слияния волостей Ахья, Вастсе-Куусте, Лахеда, Моосте и Пылва.

Волость большей частью находится на землях исторического церковного прихода Пылва, который был основан в первой половине 13-ого столетия. Первые письменные упоминания о Пылва (Pölwe) относятся к 1452 году, когда приход Пылва относился к Тартускому епископству. В 1558 году, в начале Ливонской войны, приход попал под власть России, а в 1582 году — Польши. В результате польско-шведских войн приход Пылва вошёл в состав Лифляндской губернии. В царское время Пылва была небольшой церковной деревушкой, которая во времена Первой Эстонской Республики значительно выросла. В ноябре 1931 года было завершено строительство железной дороги Тарту—Печоры, что повлекло за собой оживление экономической деятельности в регионе. По площади и по числу мыз приход Пылва был довольно большим: здесь насчитывалась 21 мыза, из них 1 церковная, 14 рыцарских мызы, 4 государственные мызы с 2 побочными мызами, к которым относились 13 скотоводческих мыз. Растянувшийся с севера на юг приход в то время часть территорий двух современных уездов: Пылвамаа и Вырумаа. В 1939 году из волостей Киома, Койола и Пери и деревни Пускару, относившейся к волости Пылгасте, была сформирована волость Пылва. В 1961 году был основан Пылваский район, что существенно ускорило развитие Пылва: возникли новые предприятия, были построены новые многоквартирные дома и выросла численность населения.

Символика 
Герб: на зелёно-белом, наклонно разделённом геральдическом щите белая сосна и синий зимородок.
Флаг: на зелёно-белом, наклонно разделённом полотнище белая сосна и синий зимородок.

Сосна символизирует обширные лесные массивы региона, зелёный цвет символизирует местную, близкую к природе, жилую среду. Синий зимородок отсылает к чистой природе и водоёмам. Наклонное разделение отражает холмистый ландшафт и знаменитую местность Таэваскода. Белый — цвет высокой духовности.

Население 
По данным Регистра народонаселения, по состоянию на 1 апреля 2018 года в волости проживали  человек, из них  мужчин и  женщин; по состоянию на 1 января 2019 года в волости насчитывалось  жителя, из них  (38,5 %) — в городе Пылва. 

Волость является регионом с умеренно стареющим и численно уменьшающимся населением. Численность детей снижается, при этом увеличивается удельный вес детей с особыми потребностями.

Населённые пункты 

В составе волости 1 город, 3 посёлка и 70 деревень.

Город: Пылва.
Посёлки: Ахья, Вастсе-Куусте и Моосте.
Деревни: Аарна, Адисте, Аксте, Андре, Валгеметса, Валгесоо, Вана-Койола, Ванакюла, Ванамыйза, Вардья, Вийсли, Воорекюла, Ибасте, Йоосу, Каару, Кадая, Канасааре, Карилатси, Кастмекоя, Каукси, Кийдъярве, Кийза, Киума, Коорвере, Косова, Кяхри, Кярса, Лахе, Леэвийыэ, Логина, Локо, Лоотвина, Лутсу, Маммасте, Меэмасте, Метсте, Мийасте, Мустайыэ, Мустакурму, Мытскюла, Наруски, Нооритсметса, Орайыэ, Падари, Партси, Пери, Праги, Пускару, Пуури, Расина, Роози, Росма, Савимяэ, Соэсааре, Сууркюла, Суурметса, Сякна, Сяэссааре, Таэваскоя, Терепи, Тилси, Тромси, Тяннассильма, Уйбуярве, Химма, Химасте, Холванди, Эосте, Яанимыйза.

Статистика 
Данные Департамента статистики о волости Пылва:

Число жителей на 1 января каждого года:

Число рождений:

Число смертей:

Зарегистрированные безработные:

Средняя брутто-зарплата работника:

В 2019 году волость Пылва занимала 59 место по величине средней брутто-зарплаты работника среди 79 муниципалитетов Эстонии.

Число учеников в школах:

Инфраструктура

Образование 
В волости 7 муниципальных детских садов. В школе Роози есть детсадовская группа для детей с особыми потребностями. В деревне Росма есть частное учебное заведение — школа-детсад Йоханнеса. В 2017/2018 учебном году детские сады волости посещали 597 детей. Работают государственная гимназия в городе Пылва и 7 муниципальных общеобразовательных заведений: Пылваская школа, Пылваская школа Роози, Ахьяская школа имени Фридеберта Тугласа, Мызная школа Моосте, Основная школа Каукси, Основная школа Тилси и Школа Вастсе-Куусте. Частное учебное заведение, работающее по система Вальдорфской педагогики: школа-детский сад в Росма.

Медицина и социальное обеспечение
Крупнейшее лечебное учреждение волости — акционерное общество «Больница Пылва» (AS "Põlva Haigla"). В ней осуществляются все виды медицинских услуг общего профиля, однако в марте 2018 года был закрыт Пылваский роддом. В 2018 году 12 семейных врачей принимали пациентов в пяти населённых пунктах: Ахья, Вастсе-Куусте, Моосте, Пылва и Тилси.  

Услуги социального обеспечения оказывают: Дневной центр Пылва (услуги по уходу на дому, организация досуга для пожилых и людей с особыми потребностями, прачечная, душевая, жилое помещение), Дом по уходу волости Пылва (круглосуточный уход), Социальный центр Лахеда с отделениями в Тилси и Вана-Койола (круглосуточный общий уход), Дом по уходу Ахья (круглосуточный общий уход); целевое учреждение «Семейный дом Тилси» (SA Tilsi Perekodu, заместительный и последующий уход).  Работают некоммерческая организация «Пылвамааский дом людей с недостатками» (MTÜ Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda), которая оказывает услуги специального ухода, услугу «Продуктового банка» и т. п., и целевое социальное учреждение «Деревня Маарья» (SA Maarja Küla). В волости оказывается услуга социального транспорта для людей с особыми потребностями (поездки из дома на работу, в учебное заведение или в учреждения публичного сектора); доля самофинансирования при этом составляет 0,20 евро за километр. В волости имеются три работника по защите детей, из них один занимается детьми-инвалидами.

Культура, досуг и спорт 
В волости есть одна национальная библиотека – Центральная библиотека Пылва, которая включает 12 филиалов: в Ахья, Ванакюла, Вастсе-Куусте, Каукси, Кийдъярве, Киума, Моосте, Пери, Расина, Таэваскоя, Тилсе и Химмасте. Работает 3 муниципальные школы по интересам: спортшкола (347 учеников в 2018 году), художественная школа ( 98 учеников) и музыкальная школа (122 ученика). Также действуют 2 частные школы по интересам: Школа народной музыки Моосте и спортивно-танцевальная школа “Meie Stuudio” .

Действует 9 некоммерческих организаций и 1 общество, которые предлагают различные возможности для занятий по интересам для детей и молодёжи. Работает 5 молодёжных центров, 59 объединений культуры, в их числе 9 танцевальных групп, 7 певческих обществ, 7 обществ по рукоделию, 5 музыкальных обществ, 3 любительских театра и 26 сельских обществ. Открыты 13 сельских центров и народных домов: в Аарна, Ванакюла, Каукси, Карилатси, Кийдъярве, Киума, Кяхри, Лоотвина, Пери, Расина, Таэваскоя, Химасте и Яанимыйза. Действует 5 муниципальных домов культуры: в Пыльва, Ахья, Вастсе-Куусте и Кана-Койола и целевое учреждение «Мыза Моосте» (SA Mooste Mõis).

В городе Пылва работает 4 спортхолла, 5 стадионов разного размера, 7 спортивных площадок и 8 детских игровых площадок. Спортивные и игровые площадки есть и в нескольких деревнях. В целом в волости имеется 43 спортивных объекта, занесённых в Спортивный регистр  (https://www.spordiregister.ee). Самые известные спортклубы волости: Пылваский клуб ручного мяча, Клуб ориентирования “Kobras”, футбольных клуб “Lootos”, спортклуб “Serviti”, Пылваский клуб спортивной стрельбы и борцовский клуб “Lapiti”. Всего в волости действует 22 спортивные организации.

Из проводимых в волости культурных мероприятий республиканского уровня можно выделить праздник гармошки Harmoonika, фестиваль аранжировки народной музыки Mooste Elohelü, празднование дня рождения Якоба Хурта (1839–1907).

Транспорт 

Территорию волости покрывает плотная есть государственных и вспомогательных шоссе, которая обеспечивает хорошее сообщение с крупнейшими городами Южной Эстонии (Тарту, Выру) и сообщение самых больших населённых пунктов волости с волостным центром. Город Пылва окружает круговая дорога, которая обслуживает промышленные районы возле железной дороги и куда направлены перевозки тяжёлых и опасных грузов. Через волость проходит железная дорога Таллин—Тарту—Пылва—Койдула—Печоры. Протяжённость внутриволостных дорог составляет около 415 км. 

1 июля 2018 года для местных жителей был осуществлён переход на бесплатный общественный транспорт, который охватывает автобусные маршруты в Пылвамаа и Вырумаа, а также уездные линии в направлении Тарту и Валга (это нововведение не касается коммерческих автобусов).

Жилая среда 
Жилые дома и промышленные здания города Пылва имеют центральное отопление, основная часть которого производится путём сжигания природного газа. В 2014 году была начата перестройка центральной котельной с целью использования местного топлива (древесная щепа). В посёлке Моосте в 2018 году центральным теплоснабжением были обеспечены 8 потребителей: 6 многоквартирных домов, детский сад и Дом культуры. В посёлке Вастсе-Куусте система центрального отопления есть только в многоквартирных домах (работает на газе), на остальной территории бывшей волости Вастсе-Куусте имеется локальное и местное (самое распространённое) отопление, используются в основном дрова. В посёлке Ахья центральным теплоснабжением в этом же году были обеспечены 6 многоквартирных домов, школа, детский сад, библиотека, спортивное здание, дом культуры и один частный дом. В частных жилых домах в основном используется топливо из древесины или работают малые котлы на природном газе. На территории бывшей волости Лахеда центральное теплоснабжение имеют 8 зданий в деревне Тилси: четыре жилых дома, магазин, социальный центр, школа и Центр сотрудничества.

Безопасность жилой среды обеспечивают прежде всего Департамент полиции и пограничной охраны и Спасательный департамент. На территории волости размещаются камеры видео-наблюдения. В 2006 году был создан первый сектор «Соседского дозора».

Ежемесячно (кроме июля) выходит информационная газета волостного собрания и волостной управы “Põlva Teataja”.

Экономика 
Основные виды деятельности экономически активных предприятий волости — это производство сельхозпродуктов и продуктов питания, лесное хозяйство, деревообработка, торговля, транспорт и ремонт транспортных средств. В городе Пылва находится развитый промпарк. Бо́льшая часть предприятий волости — это микро-предприятия (численность работников менее 10), в 2018 году таких насчитывалось 936.

Крупнейшие работодатели волости по состоянию на 31 декабря 2019 года:

Достопримечательности 

Памятники культуры:
 церковь Пылва
Впервые упомянута в 1427 году. В ходе военных действий сгорела. Восстановлена в 1649 году, реконструирована в 1843-1844 годах и заново освящена в 1845 году. Орган церкви построен в 1883 году тартуским мастером Мюлльверштадтом (Müllverstädt), самый старый церковный колокол отлит в 1868 году в Бохуме;
 православная церковь Кярса
Построена в деревне Кярса в 1878-1879 годах по типовому проекту в стиле историзма. Церковь из бутового камня с колокольней имеет основной план в виде греческого креста. У церкви 6 башен, все — восьмигранные; 
 православная церковь Кяхри
Православная церковная община в деревне Кяхри была основана в 1846 году; первая деревянная церковь возведена в 1850 году. Строительство новой каменной церкви по типовому проекту завершено в 1900 году;
 мыза Моосте
Основана в конце 16-ого столетия, когда польский король Стефан Баторий пожаловал эти земли Выннускому земскому судье Вильгельму Штурцу (Wilhelm Sturtz). Мыза сменила множество собственников. В 1810 году её приобрело семейство фон Нолкенов, в чьих руках она оставалась до национализации 1919 года. В начале 20-ого столетия Эдуард фон Нолкен превратил Моосте в один из самых красивых и представительных мызных комплексов Южной Эстонии. Главное здание мызы (господский особняк) было возведено по проекту  в 1909 году, и в большей степени относится к распространённому в 19-ом столетии «французскому замковому стилю» с элементами ренессанса.
 мыза Ахья

Ахья была одной из самых могущественных мыз одного из старейших приходов Эстонии — прихода Вынну. С 1725 года она принадлежала фон Коскулям. В 1740 году было построено нынешнее главное здание мызы. Затем она стала собственностью государства, и в 1743 году императрица Елизавета I подарила её вице-адмиралу Франсуа Гиймо де Вильбуа. Затем мыза опять сменила несколько собственников (фон Липгарт, фон Кнорринг и др.), и в 1821 году её приобрели фон Браши. Последним собственником мызы с 1903 года стал Эрнст фон Браш. В начале 20-ого столетия здание было частично перестроено, главный вход по центру был закрыт полигональным павильоном в стиле модерн. С 1929 до 1997 года в господском доме работала школа. Здание сильно пострадало в пожаре 2007 года, в 2009 году была установлена новая крыша, которая оказалась неводостойкой, и которую волостная управа в 2017 году решила полностью переделать. Предполагается, что в отреставрированном особняке будет, как и прежде, работать школа Ахья, однако в 2018 году работы по восстановлению здания зашли в тупик; при инспектировании 16 августа 2018 года оно по-прежнему находилось на реставрации;
 мельница Оттена;
 водяная мельница Кийдъярве
Мукомольная мельница построена в 1914 году. Принадлежала мызе Кийдъярве (историческое название Kiddijerw). Работала до 1979 года. В 1987–1988 годах был построен новый водослив, и в 1991 году мельница опять заработала. Снова она остановилась в середине 1990-х годов. Крыша мельницы отремонтирована в 2002 году;
 памятник на братской могиле погибших во Второй мировой войне в городе Пылва;
 памятник на братской могиле погибших во Второй мировой войне в посёлке Ахья;
 памятник на братской могиле погибших во Второй мировой войне в деревне Тилсе;
 памятник Освободительной войне в городе Пылва.

Регионы-побратимы
У волости Пылва большое число регионов-побратимов в разных странах:
  Балвский район, Латвия
  Укмергский район, Литва
  Струго-Красненский район, Псковская область, Россия
 все члены Европейской хартии сельских общин (European Charter of Rural Communities):  Ласзе,  ,  Сливо Поле,  Тисно,  , ,  Нествед,  ,  Хепштедт,  ,  ,  Кашел,  Бучине,  Кандава, Жагаре,  Труавьерж,  ,  ,  Стшижув,  Самуэл,  ,  Медзев,  ,  Каннус, Бьенвенида, ,  .

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт волости Пылва 

Волости Эстонии
Пылвамаа